Гри́ффитс — преимущественно валлийская фамилия. Известные носители:

 Гриффитс, Адам (род. 1979) — австралийский футболист.
 Гриффитс, Алан Ричард (в монашестве Беда Гриффитс; 1906—1993) — английский католический священник, монах-бенедиктинец, теолог, мистик и пионер межрелигиозного диалога.
 Гриффитс, Амелия (1768—1858) — английский альголог.
 Гриффитс, Барри (более известен как Мэйсон Райан; род. 1982) — уэльский профессиональный рестлер.
 Гриффитс, Билли (1876—1946) — английский футболист.
 Гриффитс, Джоэл (род. 1979) — австралийский футболист.
 Гриффитс, Луиза (род. 1978) — английская поп-певица, композитор, модель и актриса. Была участницей английского варианта «Фабрики звезд» в 2003 году.
 Гриффитс, Джек (1909—1982) — английский футболист.
 Гриффитс, Джемма (род. 1975) — валлийская певица и автор песен, известная под псевдонимом Jem.
  (1867—1935) — американский агроном и ботаник (ботаническое сокращение имени).
 Гриффитс, Клайв (род. 1955) — валлийский футболист.
 Гриффитс, Кэти (род. 1989) — британская актриса.
 Гриффитс, Ли (род. 1990) — шотландский футболист, нападающий клуба «Селтик» и сборной Шотландии.
 Гриффитс, Люси (род. 1986) — английская актриса, сыгравшая роль знаменитой леди Мэриан в сериале Робин Гуд.
 Гриффитс, Мишель (род. 1973) — австралийская баскетболистка.
 Гриффитс, Райан (род. 1981) — австралийский футболист.
 Гриффитс, Рис (род. 1980) — валлийский футболист, нападающий. Выступает за клуб валлийской Премьер-лиги «Лланелли».
 Гриффитс, Ричард (1947—2013) — британский актёр театра и кино.
 Гриффитс, Ростин (род. 1988) — австралийский футболист.
 Гриффитс, Рэйчел (род. 1968) — австралийская актриса, сценарист и режиссёр.
 Гриффитс, Сесил (1900—1945) — британский валлийский легкоатлет.
 Гриффитс, Терри (род. 1947) — валлийский профессиональный игрок в снукер.
 Гриффитс, Стивен (род. 1969) — британский серийный убийца.
 Гриффитс, Филипп (род. 1938) — американский математик, известный своими работами по геометрии.
 Гриффитс, Ховард (род. 1950) — британско-швейцарский дирижёр.
 Гриффитс, Чарльз (1882—1936) — британский футболист и тренер.
 Гриффитс, Энди (род. 1961) — австралийский детский писатель и автор комедий.

Составные фамилии 
 Эштон-Гриффитс, Роджер (род. 1957) — британский актёр, сценарист, режиссёр.